Lushoto steht für:

 Lushoto, Stadt in Tansania
 Lushoto (Distrikt), Distrikt der tansanischen Region Tanga
 Lushoto-Buschhörnchen, eine Hörnchenart aus der Gattung der Afrikanischen Buschhörnchen (Paraxerus), auch Usambara-Buschhörnchen genannt